Беломестное — название населённых пунктов в России:
 Беломестное — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Беломестное — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Беломестное — деревня в Курском районе Курской области.
 Беломестное — слобода в Ливенском районе Орловской области.
 Беломестное — село в Новомосковском районе Тульской области.